Miejscowości w USA:
 Crockett – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 Crockett – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Houston
Gminy w USA:
 Crockett (ang. Crockett Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Arkansas
 Crockett (ang. Crockett Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Crockett (ang. Crockett County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Crockett (ang. Crockett County) – w stanie Teksas